Il doppio del torneo di tennis Open Barletta 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Petr Kovačka e Pavel Kudrnáč che hanno battuto in finale Dinu Pescariu e Vincenzo Santopadre 64-7, 6-2, 6-0.

Teste di serie 

 Eduardo Nicolas-Espin /  German Puentes-Alcaniz (quarti di finale)
 Emilio Benfele Álvarez /  Álex López Morón (primo turno)

 Paul Rosner /  Jason Weir-Smith (quarti di finale)
 João Cunha e Silva /  Nebojša Đorđević (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Open Barletta 2000